La denominazione di Cattedrale di Nostra Signora della Candelaria riguarda numerose cattedrali cattoliche in onore di Maria, madre di Gesù, venerata con il nome di Vergine della Candelaria:
 Cattedrale di Nostra Signora della Candelaria (Corumbá)
 Cattedrale di Nostra Signora della Candelaria (Camagüey)
 Cattedrale di Nostra Signora della Candelaria di Mayagüez
 Cattedrale di Nostra Signora della Candelaria (Valle de la Pascua)
 Cattedrale di Nostra Signora della Candelaria (Bissau)